André Lévy peut désigner :
 André Lévy (1925-), psychologue français ;
 André Lévy (1925-2017), sinologue français ;
 André Lévy-Lang (1937-), banquier français :
André Lévy, père de Bernard-Henri et Véronique Lévy, grand-père d'Antonin et Justine Lévy.